La fusta és principalment un material llenyós. Però també pot ser:

 Joan Bardina i Castarà pedagog i periodista que va utilitzar el pseudònim Fusta
 Fusta (vaixell), un tipus d'embarcació